

Istruzione 
 Spelman College – università di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Caroline Spelman – politica britannica
 Hayley Spelman – pallavolista statunitense
 Henry Spelman – antiquario inglese
 Laura Spelman Rockefeller – filantropa e docente statunitense
 Mick Spelman – calciatore inglese
 Taffy Spelman – calciatore inglese
 Timothy Mather Spelman – compositore statunitense

Pagine correlate 
 John Spelman
 Spellman